Kruspe ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Georg Kruspe (1912–1992), deutscher Kommunalpolitiker
 Glenn Kruspe (1909–1983), kanadischer Organist, Dirigent und Musikpädagoge
 Heinrich Kruspe (1821–1893), deutscher Maler, Kunstpädagoge und Chronist
 Richard Kruspe (* 1967), deutscher Musiker, Gitarrist und Sänger
 Walther Kruspe (1891–1983), deutscher Architekt, Baudezernent und Stadtplaner